Calderón puede hacer referencia a:

 El calderón (música), signo de notación musical.
 El calderón (tipografía), signo tipográfico utilizado para marcar la separación entre párrafos.
 El calderón (matemáticas), signo usado antiguamente para marcar los millares.
 Globicephala, género taxonómico de cetáceos (llamados «calderones» o «ballenas piloto») de la familia Delphinidae.

Asimismo, puede referirse a los siguientes topónimos:

 Calderón (Buenos Aires),  paraje rural en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 La estación Calderón, estación ferroviaria del paraje rural anterior.
 La Parroquia Abdón Calderón, parroquia rural del cantón Portoviejo, en la provincia de Manabí, Ecuador.
 Calderón (parroquia), parroquia del cantón de Quito, Ecuador.
 Calderón (Requena),  pedanía del municipio de Requena, en la provincia de Valencia, España.
 El estadio Vicente Calderón, recinto deportivo propiedad del Club Atlético de Madrid, situado en la ribera del río Manzanares del barrio de Imperial, distrito de Arganzuela, en Madrid, España.

Además, como apellido, puede hacer referencia a:

 Calderón (apellido), un apellido.
 Cleofé Elsa Calderón (1929-2007), botánica argentina.
 Felipe Calderón Hinojosa (n.1962), 56.º presidente de México.
 Pedro Calderón de la Barca (1600-1681), dramaturgo español.

Enlaces externos